José Henrique Lovato foi o prefeito da cidade de Manduri (Interior de São Paulo).

Seu mandato foi de 2000 a novembro de 2007, quando houve seu falecimento em um grave acidente de carro, na Rodovia ''Prefeito Miguel Marvullo'', que liga Manduri a Cerqueira César, o Prefeito estava voltando de uma partida de Futebol no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). O velório foi realizado em Manduri. Seu sucessor é Luis Antônio Cinel.

Manduri (São Paulo)